Klassisk har flere betydninger:

 Klassiske periode – en betegnelse for antikken eller et bestemt udsnit af antikken
 Klassisk musik – en genre inden for musikken
 Klassisk mekanik – i fysikken en betegnelse for den newtonske (ikke-relativistiske, ikke-kvantemekaniske) mekanik
 Klassiske sprog – samlebtegnelse for oldgræsk og latin.
 Klassisk filologi – den videnskabelige beskæftigelse med klassiske, dvs. oldgræske og latinske, kulturers mindesmærker, særlig de litterære.
 Klassisk arabisk
 Klassisk økonomi - den herskende økonomiske tankegang 1776-1870, indledt med Adam Smiths The Wealth of Nations
 Klassiske søjleordener – består af tre søjler fra oldtiden: Joniske søjler, Doriske søjler, Korintiske søjler.
 Traditionel – ofte som synonym til klassisk.

 Et udødeligt værk indenfor hvilken som helst kunstart, der er blevet stående og stadig sættes højt